MSRP (ang. Manufacturers Suggested Retail Price) – sugerowana cena detaliczna producenta,
 MSRP (ang. Message Session Relay Protocol) – protokół komunikacyjny stosowany w sieciach komputerowych